Борис Беккер до цього двічі підряд був чемпіоном, але цього разу в другому раунді поступився Пітерові Дуену.

У фіналі Пет Кеш переміг Івана Лендла з рахунком 7–6(7–5), 6–2, 7–5.

Андре Агассі вперше з'явився в основній сітці Вімблдону.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1987 Wimbledon Men's Singles draw 

1987 у тенісі
Вімблдонський турнір